Berechiu se poate referi la:
Localități din România:
Berechiu, Arad
Berechiu, Bihor